Synagoga Wysoka w Krakowie
 Synagoga Wysoka w Pradze